Andreas Tegström – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Madeleine Tegström – calciatrice svedese
 Olof Tegström – inventore svedese